Ameisbichl ist der Name folgender Orte:

 Ameisbichl (Gemeinde Moosburg), Ortschaft in der Marktgemeinde Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Ameisbichl (Gemeinde Poggersdorf), Ortschaft in der Gemeinde Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten